Тизи () — многозначный термин.

Название коммун во Франции 
 Тизи́ — в департаменте Йонна
 Тизи́ — в департаменте Рона

Фамилия 
 Тизи, Бенвенуто (1481—1559) — итальянский художник.